Kalne (obwód lwowski)
 Kalne (rejon kozowski)
 Kalne (rejon zborowski)

Zobacz też 
 Kalna
 Kalnica